Gundelshausen ist der Ortsname von
 Gundelshausen (Dornhan), Ortsteil der Stadt Dornhan, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Gundelshausen (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gundelshausen (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern